Стара-Река (, ) — многозначный термин, обычно топоним в Болгарии и Польше:

Болгария

Водные объекты 
 Стара-Река (Текедере), река, левый приток реки Голяма-Камчия.
 Стара-Река (Лопянска), река, правый приток реки Малки-Искыр.
 Стара-Река (Костенецкая река), река, правый приток реки Марица.
 Стара-Река (Пещерская река), река, правый приток реки Марица.
 Стара-Река, река, правый приток реки Струма.
 Стара-Река, река, левый приток реки Стряма.
 Стара-Река (Лефеджи, Лефеджа), река, правый приток реки Янтра.

Населённые пункты 
 Стара-Река, село в Сливенской области.
 Стара-Река, село в Ямболской области.

Другое 
 Стара-Река — резерват в Старой-Планине.

Греция 
 Стара-Река, река, приток реки Богдана, в Эгейской Македонии.

Польша

Водные объекты 
 Стара-Река — ручей, приток реки Кшешувка
 Стара-Река — речка, приток реки Лесандрувка
 Стара-Река — ручей, приток реки Лива
 Стара-Река — река, приток реки Ливец
 Стара-Река — речка, приток реки Сан

Населённые пункты 
 Стара-Река — село Нижнесилезское воеводство, Польковицкий повят, гмина Грембоцице
 Стара-Река — село Куявско-Поморское воеводство, Свецкий повят, гмина Осе
 Стара-Река — деревня Куявско-Поморское воеводство, Свецкий повят, гмина Осе

Северная Македония 
 Стара-Река, река, правый приток реки Вардар.
 Стара-Река, река, приток реки Блато.
 Стара-Река, название реки Струмица в верхнем течении.

См. также 
 Старата-река
 Старая Рика